Version 2.0 — второй мультиплатиновый студийный альбом альтернативной рок-группы Garbage, выпущенный в мае 1998 года. В 1999 году «Version 2.0» был номинирован на Grammy Awards как «Альбом года»

Об альбоме 

В отличие от дебютного альбома, в большей степени ориентированного на постгранж, «Version 2.0» отличается уклоном в сторону электронных экспериментов и техно, а также многочисленными реминисценциями хитов различных рок-групп 1960-х, 1970-х, 1980-х годов.

Список композиций

Позиции в чартах 

Позиция в конце года

Примечания

Ссылки 
Garbage official website
Version 2.0-era website at Internet Archive
Version 2.0 discography

Альбомы, спродюсированные Бутчем Вигом
Альбомы Almo Sounds
Альбомы Mushroom Records